Montville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montville Township (New Jersey)
 Montville Township (Geauga County, Ohio)
 Montville Township (Medina County, Ohio)